Франтишек Смолик (; 23 января 1891, Прага, Австро-Венгрия — 26 января 1972, Прага, ЧССР) — чешский и чехословацкий актёр театра, кино и телевидения. Народный артист Чехословакии (1953). Лауреат Государственной премии Чехословакии (1931, 1937 и 1951).

Биография 
Сын владельца небольшой продовольственной лавки. Получил образование инженера-электрика. С детства увлекался театром, часто бывал в кукольном театре, вместе с родителями время от времени посещал спектакли пражских театров.

Дебютировал на сцене до начала Первой мировой войны, играл в передвижных и провинциальных театральных труппах. Выступал в Восточно-чешском театре в Пардубице (1911).

Участник Первой мировой войны. Служил в австро-венгерской армии в Италии и России. Вернувшись из русского плена в 1918 году, продолжил творческую карьеру.

В 1921—1934 годах — актёр столичного Театра на Виноградах, затем до 1965 года играл на сцене Национального театра в Праге.

Служил в театре пятьдесят два года. Создал на театральных сценах более 600 персонажей от любовников до комических и серьёзных ролей, драматических и трагических. Тем не менее, имел тенденцию к драматическим ролям.

В 1920—1968 годах снялся в более чем 85 кинофильмах и телесериалах. Начинал, как актёр немого кино. По его сценарию был снят один фильм («Хроника шута», 1964).

Избранная фильмография 
  — На боевой повозке Жижки / Na Zizkove válecném voze — врач
  — Хроника шута / Bláznova kronika — эпизод (нет в титрах)
  — Три золотых волоска деда Всеведа / Tri zlaté vlasy deda Vseveda — слепой старик
  — Икар-1 / Ikarie XB 1 — Гопкинс
  — Золотой папоротник /  Zlaté kapradí — генерал
  — Смерть на острове сахарного тростника / Smrt na Cukrovém ostrově — Пирнер, отец Катержины
  — Лабиринт сердца / Labyrint srdce — Пробошт
  — Ромео, Джульетта и тьма / Romeo, Julia a tma
  — Высший принцип / Vyšší princip — Малек, классный наставник
  — Принцесса с золотой звездой / Princezna se zlatou hvězdou — король Гостивит
  — За жизнь Яна Кашпара / Zivot pro Jana Kaspara — доцент Кареш
  — Сегодня в последний раз / Dnes naposled — Таупе
  — Игра с чёртом / Hrátky s certem
  — Бегство из тени / Útek ze stínu — Коут
  — Легенда о любви / Legenda o lásce — незнакомец
  — Вина Владимира Ольмера / Vina Vladimíra Olmera
  — Ян Гус / Jan Hus
  — Фрона / Frona — Филипек
  — Наступление / Nástup
  — Комические рассказы Гашека / Haskovy povidky ze stareho mocnarstvi — Роберт, князь
  — Встанут новые бойцы / Vstanou noví bojovníci — Колмистр
  — Возвращение домой / Návrat domù
  — Кракатит / Krakatit — доктор Томеш
  — Скрипка и мечта / Housle a sen
  — Предчувствие / Předtucha — Елинек, профессор
  — Обручальное кольцо / Prstýnek
  — Турбина / Turbina — имперский советник Уллик
  — Цех кутногорских дев/ Cech panen kutnohorských— Тржиска, член парламента
  — Белая болезнь / Bílá nemoc — гражданин
  — Батальон / Batalión
  — Съестная лавка / U snedeného krámu
  — Перед аттестатом зрелости
  — Третья рота / Třetí rota
  — Бравый солдат Швейк / Dobrý voják Svejk

Награды 
 1931 — Государственная премия
 1937 — Государственная премия
 1951 — Государственная премия
 1953 — Народный артист Чехословакии
 1958 — Орден Труда
 1961 — Орден Республики
 На Остравском кинофестивале (1961) получил приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль в фильме «Высший принцип» и за ту же роль на Венецианском международном кинофестивале (1960) Специальный приз жюри.
 Гран-при «Хрустальный глобус» Международного кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую мужскую роль

Ссылки 
 
 František Smolík

Народные артисты Чехословакии
Лауреаты Государственной премии Чехословакии
Актёры немого кино Чехословакии
Актёры телевидения Чехии
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Сценаристы Чехии
Похороненные на Бубенечском кладбище